Валдманис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Волдемар Валдманис (1905—1966) — латвийский и советский сценограф и график
 Вилис Валдманис (1906—1980) — латвийский художник
 Майгонис Валдманис (1933—1999) — советский баскетболист и тренер